Basun har flera betydelser:

 Basun (orgelstämma) – en tungstämma i en piporgel
 Dragbasun – ett bleckblåsinstrument med cylindriskt tonrör och dragbygel, även kallat trombon 
 Ventilbasun – en utveckling av den äldre dragbasunen i början av 1800-talet
 Basun (glass) – en glass hos GB Glace

Se även
 Fanfartrumpet